La Supercoupe des Pays-Bas 2012 () est la vingt-troisième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le PSV Eindhoven aux dépens de l'Ajax Amsterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Le PSV bat l'Ajax en Super Coupe sur www.fr.uefa.com

2012
Face-à-face du PSV Eindhoven
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Football aux Pays-Bas en 2012
Football en août 2012
Compétition de football à Amsterdam